Das Herrendoppel der Australian Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale bestritten die Zwillingsbrüder Bob und Mike Bryan gegen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić. Die Bryans siegten in drei Sätzen und verteidigten somit ihren Titel. Es war ihr vierter gemeinsamer Triumph (nach 2006, 2007 und 2009) bei den Australian Open und der achte Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2010